Евролига 2019/2020 — 20-й розыгрыш Евролиги под эгидой УЛЕБ и 63-й розыгрыш ведущего соревнования среди мужских европейских клубных баскетбольных команд, включая розыгрыши Кубка европейских чемпионов ФИБА. 3 октября 2019 года стартовал регулярный сезон. 12 марта 2020 года игры были приостановлены из-за коронавирусной инфекции COVID-19. 23 апреля 2020 года Совет акционеров Евролиги утвердил, что 24 мая 2020 года — день принятия решения о возобновлении турнира или отмене соревнования. 25 мая 2020 года было принято решение досрочно завершить сезон без определения чемпиона. Все клубы, которые приняли участие в розыгрыше текущего сезона, сохранили места на следующий сезон.

«Финал четырёх» турнира должен был пройти в Кёльне, Германия.

Формат 
В регулярном сезоне будет участвовать 18 команд, которые играют друг с другом по круговой системе. После 34 матчей регулярного сезона восемь лучших команд войдут в четвертьфинал. Он будет проходить в серии до трёх побед. Победители четвертьфинальных пар выходят в финал четырёх, где разыграют титул победителя Евролиги.

Участники 
Список участников регулярного сезона Евролиги 2018/2019, сформировался по следующим параметрам:
 LC: Клубы — обладатели долгосрочных лицензий
 WC: Уайлд-кард
 1-е, 2-е и т. д.: Победители и призёры национальных первенств
 EC: Обладатель Кубка Европы

Арены

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Награды

MVP месяца

MVP недели

Регулярного сезона

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига 2019/2020
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19